Ancient Olympia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Archaía Olympía, ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Ancient Olympia (fornlämning i Grekland), Västra Grekland, Nomós Ileías, 

Robotskapade Greklandförgreningar